Ел Уазимал има више значења:

 Ел Уазимал (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уазимал (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику